Флаг муниципального образования сельское поселение Болчары Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации является официальным символом муниципального образования, отражающим исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.

Ныне действующий флаг утверждён 26 декабря 2014 года решением Совета депутатов № 127 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 10 182.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, составленное из двух равных вертикальных полос зелёного (у древка) и голубого цвета и несущее вдоль нижнего края полосу белого цвета шириной 1/6 ширины полотнища. В центре полотнища изображены фигуры из герба сельского поселения Болчары: две щуки изогнутые и положенные в разомкнутый круг».

Обоснование символики 
Зелёный и голубой цвета обозначают принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (основные цвета флага округа), а также — символ обилия в поселении водных объектов (голубой цвет) и лесных массивов (зелёный цвет).

Две щуки — символ богатства рыбой рек и озёр. Расположение рыб в некое кольцо — символизирует непрерывность жизни, обновления, вечного круговорота в природе.

Белая полоса — символ ещё неосвоенных, неразработанных земель.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

История 
Первое положение о флаге сельского поселения было утверждено 15 марта 2007 года решением Совета депутатов № 19, которое представляло собой заготовку решения, так как пункты об описании и обосновании символики не содержали описательной части.

21 мая 2008 года, решением Совета депутатов № 25, был утверждён флаг разработанный Марией Назаровой.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящие из двух равновеликих вертикальных полос — зелёного (у древка) и синего цветов. Вдоль нижнего края полотнища — горизонтальная полоса белого цвета шириной 1/4 от ширины полотнища. В центре поверх деления зелёной и синей полос — две белые рыбы».

Символика 
Зелёный и синий цвета обозначают принадлежность к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югра, эти же цвета — символ обилия озёр и лесов.

Две белые рыбы — символ богатства рыбой рек и озёр.

Белая полоса — символ ещё неосвоенных, неразработанных земель.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы